Gosho Ginchev (Madretz, 2 de dezembro de 1969) é um ex-futebolista profissional búlgaro, defensor, retirado.

Carreira 
Gosho Ginchev integrou a Seleção Búlgara de Futebol na Eurocopa de 1996 e da Copa do Mundo de 1998.

Ligações externas
Perfil em Ogol
 em LevskiSofia.info 

Búlgaros do século XX
Búlgaros do século XXI
Futebolistas da Bulgária
Futebolistas do PFK Beroe
Futebolistas do PFK Levski Sofia
Futebolistas do Denizlispor Kulübü
Futebolistas do Antalyaspor Kulübü
Jogadores da Seleção Búlgara de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 1996
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998